Кальвенца́но (, ) — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

Население составляет 3447 человек, плотность населения — 575 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 24040. Телефонный код — 0363.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование в первое воскресение мая и в последующий понедельник.